Sorres bezeichnet:
 Sorres (Sardinien), einen Ort in der Provinz Sassari auf Sardinien
 Titularbistum Sorres, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche nach einem früheren Bischofssitz im Ort Sorres